A Szeldzsuk-dinasztia tagjai a Szeldzsuk Birodalom és utódállamai élén.

A szeldzsuk uralkodók listái

A nagyszeldzsuk dinasztia uralkodói: 1037–1157

Kermán szeldzsuk uralkodói: 1041–1187 
Kermán Perzsia déli részén alapított szeldzsuk szultanátus volt. Valószínűleg 1187-ben III. Togrul hódította meg.

 Kavurd 1041–1073
 Kermán Sáh 1073–1074
 Szultán Sáh 1074–1075
 Huszajn Omár 1075–1084
 I. Turán Sáh 1084–1096
 Irán Sáh 1096–1101
 I. Arszlán Sáh 1101–1142
 I. Muhammad 1142–1156
 Togrul Sáh 1156–1169
 Bahrám Sáh 1169–1174
 II. Arszlán Sáh 1174–1176
 II. Turán Sáh 1176–1183
 II. Muhammad 1183–1187

Szíria szeldzsuk uralkodói: 1076–1117 
 Abu Szaíd Tadzs ad-Doula 1085–1086
 Dzsalál ad-Doula Malík Sáh 1086–1087
 Kászim ad-Doula Abu Szaíd Ak Szunkur al-Hadzsib 1087–1094
 Abu Szaíd Tadzs ad-Doula (másodszor) 1094–1095
 Fakr al-Mulk Radván 1095–1113
 Tadzs ad-Daoula Alp Arszlán al-Akrasz 1113–1114
 Szultán Sáh 1114–1123

Damaszkusz szultánjai/emírjei:
 Aziz ibn Abaák al-Hvarazmi 1076–1079
 Abu Szaíd Tadzs ad-Doula 1079–1095
 Abu Naszr Samsz al-Mulk Dukák 1095–1104
 Tutusz 1104
 Muhi ad-Dín Baktasz 1104

Aleppó atabégjei:
 Badr ad-Dín Lulu 1114–1117
 Samsz al-Havasz Jariktasz 1117
 I. Imád ad-Dín Zangí (Zenggi) 1128–1146
 Núr ad-Dín Mahmúd 1146–1174

Antiokhiai Emirátus
 Jagi Sziján 1098-ig
 Samsz ad-Doula

Homszi Emirátus
 Janah ad-Doula
 Moin ad-Dín Unár
 Imád ad-Dín Zangí

Saizari Emirátus
 Szultán ibn Munkidz
 Mehmed ibn Szultán
 Uszáma

Artukidák (vagy Ortukidák)
 Ilgházi 1118–1121
 Balak 1121–1124
 Timurtás 1124–1125
 al-Burszuki 1125–1126
– egyesülés a Moszuli Emirátussal
 asz-Szálih 1174–1181
– 1183-tól Szaláh ad-Dín

Moszuli Emirátus
 Karbuka (Kerboga, Kitboga) 1104-ig
 Jekermisz 1104–1107
 Javali 1107–1110
 Mavdud 1110–1113
 al-Burszuki (Borsoki) 1124–1126
– Moszul és Aleppó egyesülése 1174-ig
 Izz ad-Dín 1174-től

Moszul-Aleppói Emirátus 1125–1128, szultanátus 1128–1174 (1146-tól névleges egység)
– Zangidák
 Abú Szaíd I. Imád ad-Dín Zangí ak Szonkor 1125–1146
– Núr ad-Dín Mahmúd (csak Aleppóban) 1146–1174
– Szaíf ad-Dín (csak Moszulban) 1146–1174

Tripoliszi Emirátus (Banú Ammar)
 Dzsalál el-Mulk 1099-ig
 Fakr el-Mulk ibn Ammar 1099–1108

Damaszkuszi Emirátus 1095–1154, 1193–1196
 Dukák 1095–1104
– Burida-dinasztia
 Tugtidzsin 1104–1128
 Buri 1128–1132
 Izmael 1132–1135
– Imád ad-Dín Zenggi
 Mahmúd 1135–1139
 Mehmed 1139-1140
– Moin ad-Dín Unár 1139–1149
 Abak 1140–1154
 Núr ad-Dín Mahmúd 1154–1174
– Szaláh ad-Dín
 al-Afdal 1193–1196
 Día ad-Dín ibn al-Athír 1193–1196

Rüm Szultanátusának uralkodói (Anatólia): 1077–1307 
Családfájukat lásd:

A szeldzsuk uralkodók családfája

Jegyzetek

Források 
 http://www.turkishhan.org:List of Seljuk Sultans
 http://www.dallog.net:Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

Uralkodói családfák
 
Anatóliai uralkodók listái